Denis Buntić – ex pallamanista croato
 Didak Buntić – frate francescano ed educatore della Bosnia ed Erzegovina
 Fabijan Buntić – calciatore croato, portiere
 Luka Buntić – cestista tedesco